Thomas Johnson, Tom Johnson o Tommy Johnson puede referirse a:

Estudiosos y académicos 
 Thomas Johnson (1600-1644), botánico británico llamado «Padre de la Botánica de Campo británica».

Deportistas 
 Tommy Johnson (1900) (1900-1973), futbolista inglés que jugó en clubes como el Manchester City o el Liverpool.
 Tommy Johnson (1971), otro futbolista inglés. Jugó en clubes como el Celtic F. C., el Aston Villa, el Everton F. C., entre otros.

Músicos 
 Tommy Johnson (músico) (1896-1956), guitarrista y cantante de blues. 

de:Thomas Johnson
en:Thomas Johnson
fr:Thomas Johnson
la:Thomas Johnson (gubernator)
ja:トマス・ジョンソン (メリーランド州知事)
pl:Thomas Johnson
fi:Tom Johnson